Vagla ist
Vagla (Sprache), eine afrikanische Sprache aus der Gruppe der Gur-Sprachen
Vagla (Ethnie), eine Ethnie im westlichen Ghana